Compactació de fitxers procés mitjançant el qual s'acomoden els fitxers d'un disc de tal manera que cada un quedi en una àrea contigua i sense espais sense usar entre ells 
 Compactació (geologia), procés pel qual un sediment progressivament perd la seva porositat degut a l'efecte de la càrrega
 Compactació del sòl, en enginyeria geotècnica, procés en el qual una pressió aplicada al sòl causa la seva densificació a mesura a mesura que l'aire és desplaçat dels porus entre els grànuls del sòl
 Compactació d'un espai topològic, espai topològic compacte amb un subespai dens homeomorf a l'espai topològic original.